L'édition 2001 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Lleyton Hewitt remporte l'épreuve en simple, Rick Leach et David Macpherson celle en double.

Lauréats 
Lleyton Hewitt remporte son  ATP en simple en battant en finale Michel Kratochvil. Il s'agit de son  sur dur et le  de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.

En double, Rick Leach et David Macpherson remportent leur seul titre ensemble en s'imposant en finale face à Paul Hanley et Nathan Healey. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2001) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2001
Tennis en octobre 2001